Танта́л () — персонаж древнегреческой мифологии, встречающийся в нескольких версиях мифов об Атридах. Сын Бротея, внук Тантала старшего. По некоторым, первый муж Клитемнестры. Получил её руку от Тиндарея. Убит Агамемноном вместе с их ребенком. Или Агамемнон убил его и продал их сына. Могила в Аргосе.

Имя Тантал также носит сын Фиеста и Аэропы. Он был убит Атреем, который накормил его мясом Фиеста. Действующее лицо трагедии Сенеки «Фиест».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды